Chapellois – abitanti di La Chapelle-Saint-Sauveur (Loira Atlantica)
Chapellois – abitanti di Le Lou-du-Lac